Inne:
 Podróże (miesięcznik) – polski miesięcznik o podróżach wydawany od lipca 1998 roku
 Podróże – album warszawskiego zespołu hip-hopowego Grammatik

Zobacz też
 podróż